Битва на Неретве ():

 Битва на Неретве — одно из крупнейших сражений Народно-освободительной войны Югославии.
 «Битва на Неретве» — югославский кинофильм 1969 года.